Cowal Golf Course is een golfbaan in Dunoon in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes. Cowal Golf Course is in 1891 opgericht en is in 1924 opnieuw ontworpen door James Braid.

Het huidige clubhuis van de golfbaan is geopend in 1996.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland